Gaula kan henvise til flere artikler:

 Gaula (Trøndelag) – en elv i Sør-Trøndelag
 Gaula (Sogn og Fjordane) – en elv i Sogn og Fjordane
 Gaula (avis) – en avis som udgives i Sør-Trøndelag